Morrhårsblomstersläktet (Polanisia) är ett släkte av paradisblomsterväxter som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Morrhårsblomstersläktet ingår i familjen paradisblomsterväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Paradisblomsterväxter